Upsir kan syfta på följande platser:

Island 

 Upsir (berg), Austurland, 
 Upsir (kullar), Austurland, 
 Upsir (kulle), Austurland, 

Robotskapade Islandförgreningar